Casques blancs peut faire référence à :

 Casques blancs de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ;
 , un organe du  de l'Argentine ;
 Casques blancs, le nom donné aux membres de la Défense civile syrienne :
Les Casques blancs, documentaire réalisé par Orlando von Einsiedel en 2016.

Voir aussi 
 Casque blanc, film franco-espagnol réalisé par Pedro Balaña en 1959.